El término índice, puede referirse a:

Tipografía 
 índice, a veces también llamado subíndice o supraíndice (según los casos), es una escritura de menor tamaño (inferior o superior), particularmente utilizada en matemática y en física.

Economía y finanzas 
 Índice económico cuantifica la relación de un valor, respecto de un valor de referencia, este último generalmente asociado al índice 100.
 Índice bursátil es un valor de resumen calculado sobre la base de los valores de los títulos de las sociedades más importantes, lo que así permite medir el comportamiento de una bolsa de valores o de un mercado.

Lingüística 
 Índice de lengua de uso público (ILUP), es un índice que mide el uso relativo de las lenguas en un espacio público dado.

Ciencias físicas 
 Índice de refracción, es la relación de la velocidad de la luz en el medio en cuestión respecto de la velocidad de la luz en el vacío.

Matemática 
 Indice de un subgrupo es el número de órbitas en el grupo bajo la acción del subgrupo, que, en el caso de un grupo finito, corresponde al cociente del orden del grupo dividido el orden del subgrupo.

 Índice de ramificación de una extensión algebraica o de una extensión de anillos de valuación discreta.

 índice de un punto respecto a un lazo calcula algebraicamente las vueltas efectuadas por el lazo alrededor de ese punto.

Enlaces externos